Le Rip Curl Pro Bells Beach 2015 est le deuxième des onze événements du championnat du monde de surf 2015.
Il s'est déroulé du 1 au  à Bells Beach en Australie. L'Australien Mick Fanning l'emporte en finale avec la même moyenne mais une meilleure note face au Brésilien Adriano de Souza et s'empare par la même occasion de la première place au classement général.

Participants

Déroulement de la compétition











Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Page de l'événement sur le site de la World Surf League

2015
World Surf League 2015
Sport en Australie en 2015
Sport en avril 2015